Lillträsket kan syfta på:

Finland
 Lillträsk (sjö i Vörå, Österbotten), se Slaget vid Oravais, 
 Lillträsket (sjö i Finland, Österbotten), 
 Lillträsket (sumpmark), Nyland, 
 Lillträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 60,42, long 26,13), 
 Lillträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 59,92, long 22,92), 
 Lillträsket (sjö i Finland, Nyland, lat 59,94, long 23,05), 
 Lillträsket, Åland, insjö på Åland,

Sverige

Gotland 
Lillträsk, sjö i Gotlands kommun,  (8,61 ha)

Uppland 
Lillträsket (Rådmansö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lillträsket (Vätö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Lillträsket (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun,  (9,71 ha)
Lillträsket (Ljusterö socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun, 
Lillträsket (Österåkers socken, Uppland), sjö i Österåkers kommun,

Västerbotten 
Lillträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 719554-166890), sjö i Norsjö kommun,  (54,4 ha)
Lillträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 720980-166931), sjö i Norsjö kommun,  (57,8 ha)
Lillträsket (Norsjö socken, Västerbotten, 722488-167951), sjö i Norsjö kommun,  (9,29 ha)
Lillträsket (Bureå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (26,5 ha)
Lillträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (9,91 ha)
Lillträsket (Jörns socken, Västerbotten, 721164-170750), sjö i Skellefteå kommun,  (11,6 ha)
Lillträsket (Jörns socken, Västerbotten, 722593-170015), sjö i Skellefteå kommun,  (6,09 ha)
Lillträsket (Jörns socken, Västerbotten, 723744-171854), sjö i Skellefteå kommun,  (26,1 ha)
Lillträsket (Jörns socken, Västerbotten, 724887-168821), sjö i Skellefteå kommun,  (6,39 ha)
Lillträsket (Jörns socken, Västerbotten, 725638-169133), sjö i Skellefteå kommun,  (9,72 ha)
Lillträsket (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (6,92 ha)
Västra Lillträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (30,1 ha)
Östra Lillträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (17,2 ha)
Lillträsket (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (6,79 ha)
Lillträsket (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (6,11 ha)
Lillträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (6,68 ha)
Lillträsket (Degerfors socken, Västerbotten, 713074-166781), sjö i Vindelns kommun,  (26,6 ha)
Lillträsket (Degerfors socken, Västerbotten, 713147-170230), sjö i Vindelns kommun,  (11 ha)

Norrbotten 
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 733131-178914), sjö i Bodens kommun,  (5,4 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 733532-176339), sjö i Bodens kommun,  (10,7 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734265-179203), sjö i Bodens kommun, 
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735194-177777), sjö i Bodens kommun, 
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735674-177084), sjö i Bodens kommun,  (51,1 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735855-177598), sjö i Bodens kommun,  (15,4 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 736693-178455), sjö i Bodens kommun, 
Lillträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 731432-177437), sjö i Bodens kommun,  (5,23 ha)
Lillträsket (Överluleå socken, Norrbotten, 731711-177806), sjö i Bodens kommun,  (18,9 ha)
Lillträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 731829-183259), sjö i Kalix kommun,  (8,38 ha)
Lillträsket (Nederkalix socken, Norrbotten, 733071-185245), sjö i Kalix kommun,  (77,6 ha)
Ryssbält-Lillträsket, sjö i Kalix kommun, 
Lillträsket (Töre socken, Norrbotten, 732150-181290), sjö i Kalix kommun,  (4,72 ha)
Lillträsket (Töre socken, Norrbotten, 734985-180310), sjö i Kalix kommun, 
Lillträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 735960-182367), sjö i Kalix kommun,  (10,5 ha)
Lillträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 729132-177779), sjö i Luleå kommun,  (32,1 ha)
Lillträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 731005-179753), sjö i Luleå kommun, 
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 732280-178782), sjö i Luleå kommun,  (13,3 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 732773-179348), sjö i Luleå kommun,  (5,81 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 733898-178257), sjö i Luleå kommun,  (9,69 ha)
Lillträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735070-179183), sjö i Luleå kommun,  (8,01 ha)
Lillträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (6,88 ha)
Nedre-Lillträsket, sjö i Piteå kommun,  (7,11 ha)
Övre-Lillträsket, sjö i Piteå kommun,  (20,3 ha)
Lillträsket (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun, 
Lillträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725590-170278), sjö i Piteå kommun, 
Lillträsket (Piteå socken, Norrbotten, 726822-172077), sjö i Piteå kommun,  (6 ha)
Lillträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727303-173977), sjö i Piteå kommun, 
Lillträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727666-172905), sjö i Piteå kommun,  (21,9 ha)
Lillträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 728034-173760), sjö i Älvsbyns kommun,  (9,14 ha)
Lillträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 728342-173319), sjö i Älvsbyns kommun,  (14,5 ha)
Lillträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 729462-172866), sjö i Älvsbyns kommun,  (85,5 ha)
Lillträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 729622-174426), sjö i Älvsbyns kommun, 
Bond-Lillträsket, sjö i Överkalix kommun,  (11,7 ha)
Lillträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 737246-178482), sjö i Överkalix kommun,  (10,9 ha)
Lillträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 738749-181382), sjö i Överkalix kommun,  (5,23 ha)
Lillträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 739353-179867), sjö i Överkalix kommun,  (4,58 ha)
Lillträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 740881-178245), sjö i Överkalix kommun,  (12,6 ha)
Mitti-Lillträsket, sjö i Överkalix kommun,  (6,91 ha)
Södra Lillträsket, sjö i Överkalix kommun,

Lappland 
Lillträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 723724-166899), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,5 ha)
Lillträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 724030-167757), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (6,34 ha)
Lillträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725274-166464), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (8,54 ha)
Lillträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725502-166997), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,75 ha)
Lillträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 725927-165977), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,97 ha)
Lillträsket (Lycksele socken, Lappland, 715094-160919), sjö i Lycksele kommun,  (14,5 ha)
Lillträsket (Lycksele socken, Lappland, 715692-165234), sjö i Lycksele kommun,  (28,3 ha)
Lillträsket (Lycksele socken, Lappland, 717592-160495), sjö i Lycksele kommun,  (4,56 ha)
Lillträsket (Lycksele socken, Lappland, 721304-162959), sjö i Lycksele kommun,  (37,4 ha)
Lillträsket (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun,  (38,1 ha)
Lillträsket (Sorsele socken, Lappland, 723811-160891), sjö i Sorsele kommun, 
Lillträsket (Sorsele socken, Lappland, 724849-160085), sjö i Sorsele kommun,  (53,3 ha)
Lillträsket (Sorsele socken, Lappland, 725208-159341), sjö i Sorsele kommun,  (15,2 ha)

Naturreservat
 Lillträsket (naturreservat) – ett naturreservat i Norsjö kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn
Robotskapade Finlandförgreningar